Kbel può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kbel, comune del distretto di Kolín, in Boemia Centrale
Kbel, comune del distretto di Plzeň-jih, nella regione di Plzeň